Бахус (Дионис) — древнегреческий бог растительности, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза, а также театра.
 Бахус — мраморная скульптура, изображающая бога вина Вакха (Бахуса).
 (2063) Бахус — околоземный астероид из группы аполлонов, который имеет двухлопастную форму.

См. также 
 Парусник Бахус — дневная бабочка из семейства Парусники.